Margerie-Hancourt ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 22,12 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Sainte-Marguerite (Monument historique), erbaut im 13. Jahrhundert

Weblinks 

 
Ort in Grand Est